Rogliano – comune francese del dipartimento dell'Alta Corsica
Rogliano – comune italiano della provincia di Cosenza